965-й истребительный авиационный полк ПВО (965-й иап ПВО) — воинская часть истребительной авиации ПВО, принимавшая участие в боевых действиях Великой Отечественной войны.

Наименования полка 
 965-й истребительный авиационный полк ПВО;
 965-й истребительный авиационный полк;
 Войсковая часть (полевая почта) 23374.

История и боевой путь полка 
965-й истребительный авиационный полк сформирован в период с 31 июля по 18 августа 1942 года в Архангельском военном округе в Холмогорах на базе 832-го иап и 27-го запасного авиаполка.

С 18 августа по 15 сентября полк находился в подчинении штаба ВВС Карельского фронта, боевой работы не вел, самолётов не имел, кроме одного УТИ-4. С 15 сентября 1942 года полк включен в состав 126-й истребительной авиадивизии ПВО Архангельского района ПВО. В феврале 1943 года вместе с дивизией перебазировался на Грозненский аэроузел в состав Грозненского дивизионного района ПВО Закавказского фронта с задачей прикрытия важнейших важных государственных объектов в городах Минеральные Воды, Грозный, Армавир, Тихорецк, Кропоткин, Краснодар. В марте 1943 года вооружен английскими истребителями «Харрикейн».

С 1 марта 1943 года вел боевую работу на самолётах «Харрикейн» в составе 126-й истребительной авиадивизии ПВО Грозненского района ПВО, а оперативно подчинялась командованию Закавказского фронта. В этот период Битвы за Кавказ части дивизии взаимодействовали с авиационными дивизиями 4-й воздушной армии Северо-Кавказского фронта.

С 16 июня боевой работы не вел, занимаясь по плану учебно-боевой подготовки. С 3 февраля 1944 года возобновил боевую работу в составе 126-й истребительной авиадивизии ПВО Закавказской зоны ПВО.

В апреле 1944 года в связи с реорганизацией войск ПВО страны в составе 126-й истребительной авиадивизии ПВО включен в 88-ю дивизию ПВО Южного фронта ПВО, который образован 29 марта 1944 года на базе Восточного и Западного фронтов ПВО. С апреля 1944 года полк в составе дивизии участвовал в борьбе с авиацией противника, проводящей разведывательную деятельность и наносившей отдельные бомбардировочные удары по объектам а районах Минеральные Воды, Грозный, Краснодар, по железнодорожным узлам Гудермес, Прохладный и Невиномысская.

13 мая 1944 года из 126-й иад передан в состав 123-й истребительной авиадивизии ПВО 87-й дивизии ПВО Южного фронта ПВО. В августе 1944 года перевооружен на американские истребители «Аэрокобра». В сентябре предан вместе со 123-й истребительной авиадивизией ПВО в состав 86-й дивизии ПВО Южного фронта ПВО. 24 декабря вместе со 123-й иад ПВО 86-й дивизии ПВО включен в состав войск Юго-Западного фронта ПВО (2 формирования) (преобразован из Южного фронта ПВО). До конца войны входил в состав 123-й истребительной авиадивизии ПВО.

Всего в составе действующей армии полк находился: с 1 марта 1943 года по 15 июня 1943 года и с 3 февраля 1944 года по 1 февраля 1945 года.

Командир полка 
 подполковник Сардаров Сергей Аркадьевич, 01.08.1942 — 10.1944
 майор, подполковник Ильин Михаил Афанасьевич, 10.1944 — 25.11.1950

Послевоенная история полка 
После войны полк продолжал входить в состав 123-й истребительной авиационной дивизии ПВО Юго-Западного фронта ПВО, с 1 сентября 1945 года Юго-Западного округа ПВО. С июня 1947 года полк вместе с дивизией выполнял задачи ПВО в составе 21-й воздушной истребительной армии ПВО Юго-Западного округа ПВО, базируясь на аэродроме Одесса-Застава и Николаев. В сентябре 1951 года полк начал осваивать реактивные истребители МиГ-15 и вместе с дивизией в октябре передан в состав 48-й воздушной армии Одесского военного округа.

В период с 14 по 31 октября 1952 года полк передислоцировался в составе 123-й истребительной авиационной дивизии в 71-й истребительный авиационный корпус 24-й воздушной армии Группы советских оккупационных войск в Германии на аэродром Лерц.

В 1954 году полк получил новые самолёты МиГ-17. В октябре 1956 года полк в составе 123-й истребительной авиационной дивизии передислоцировался из 24-й воздушной армии в 30-ю воздушную армию Прибалтийского военного округа на аэродром Валга. В августе 1958 года из расформированной 123-й истребительной авиационной дивизии передан в 263-ю истребительную авиационную дивизию 30-й воздушной армии Прибалтийского военного округа. 25 августа 1960 года 965-й истребительный авиационный полк расформирован.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Журнал боевых действий 126 иад ПВО
 Журналы боевых действий 123 иад ПВО.
 Боевой состав ВВС
 965nd Fighter Aviation Regiment PVO

Истребительные авиационные полки СССР во время Великой Отечественной войны
Истребительные авиационные полки ПВО СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1942 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1960 году